Alliance libérale peut faire référence à :
 Alliance libérale, parti politique brésilien ;
 Alliance libérale, parti politique danois.